В парному розряді жіночого тенісного турніру US Clay Court Championships 1981, що проходив у рамках Туру WTA 1981, Джоанн Расселл і Вірджинія Рузічі виграли титул, у фіналі перемігши пару Сью Баркер і Пола Сміт 6-2, 6-2.

Сіяні пари 

 Андреа Джегер /  Енн Сміт (півфінал)
 Джоанн Расселл /  Вірджинія Рузічі (чемпіонки)
 Сью Баркер /  Пола Сміт (фінал)
 Регіна Маршикова /  Мері Лу Деніелс (чвертьфінал)

 Міма Яушовец /  Рената Томанова (2-ге коло)
 Лора Дюпонт /  Барбара Джордан (2-ге коло)
 Розалін Нідеффер /  Кім Сендс (чвертьфінал)
 Сенді Коллінз /  Гана Страхонова (1-ше коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

US Clay Court Championships